Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1948 года — первое первенство под эгидой ФМЖД. Турнир проводился 
по двухкруговой системе. Победил Пит Розенбург, в будущем — президент ФМЖД. Из 20 партий чемпион выиграл 17 (!), и три закончились ничьей. 

1948 год в шашках
Мужчины 1948